Пара Уэйн Блэк и Кевин Ульетт — победители турнира.

Прошлогодние победители Махеш Бхупати и Леандер Паес не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире в разных альянсах. Бхупати в паре с Мартином Даммом дошёл до четвертьфинала, а Паес совместно с Ненадом Зимоничем выбыл во втором.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Титул)

<ol start="5">
  Ненад Зимонич /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Отказ)
  Махеш Бхупати /  Мартин Дамм (Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Четвертьфинал, отказ)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2005